Goldschagg ist der Nachname folgender Personen:
 Christian Goldschagg (* 1959), deutscher Unternehmer und ehemaliger Profi-Radrennfahrer
 Edmund Goldschagg (1886–1971), deutscher Journalist, Verleger und Mitgründer der Süddeutschen Zeitung